Лингл () — английская фамилия и топоним:

Персоналии 
 Лингл, Джейк — журналист
 Лингл, Линда (род. 1953) — губернатор штата Гавайи

География 
 Лингл (Вайоминг) — город в штате Вайоминг (США)